Ebenhöch ist der Familienname folgender Personen:
 Alberich Ebenhöch (1666–1727), Rektor und Abt in Würzburg 
 Franz Andreas Ebenhöch (1789–1857), Weingrosshändler und Magistratsrat in Würzburg
 Ferenc Ebenhöch (1821–1889), ungarischer römisch-katholischer Geistlicher und Historiker
 Friedrich Ebenhöch (1714–1786), Jurist und würzburgischer Hof- und Konsistorialrat

Siehe auch:
 Ebenhoch
 Ebenhöh